Un certain nombre de partis dans le monde visent à représenter spécifiquement les retraités. Parmi ceux ayant été représentés dans des parlements nationaux ou régionaux, on trouve :
 Croatie - Parti croate des retraités ;
 Écosse - Parti de l'Unité des Seniors écossais ;
 Israël - Les retraités d'Israël à la Knesset ;
 Italie - Parti des retraités ;
 Luxembourg - Parti réformiste d'alternative démocratique (objet initial du parti, devenu plus généraliste par la suite) ;
 Norvège - Parti des retraités ;
 Portugal - Parti uni des retraités ;
 Russie - Parti russe des retraités ;
 Serbie - Parti des retraités unis de Serbie ;
 Slovénie - Parti démocrate des retraités slovènes.